Проспект 50 лет Октября (Климовск) — одна из крупных улиц микрорайона Климовск города Подольска Московской области. Проспект располагается в восточной части микрорайона относительно железнодорожной ветки Курского направления Московской железной дороги.

Название проспекта приурочено к 50 летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года (полное название в СССР — Великая Октябрьская социалистическая революция).

Описание 
Проспект 50 лет Октября микрорайона Климовск города Подольска берет свое начало от пересечения с Заводской улицей (микрорайон Климовск) и далее уходит в юго-западном, а позднее в южном направлении. Заканчивается проспект на пересечении с улицей 8 марта (микрорайон Климовск).

Нумерация домов на проспекте 50 лет Октября (микрорайон Климовск) начинается со стороны Заводской улицы (микрорайон Климовск).

По ходу движения со стороны Заводской улицы (микрорайон Климовск) проспект 50 лет Октября (микрорайон Климовск) пересекают улица Дмитрия Холодова, Театральная улица, железнодорожная ветка (ответвление от путей Курского направления Московской железной дороги) на одно из производственных предприятий микрорайона, Южный переулок, улица Циолковского, улица Пушкина, улица Ломоносова, Водопроводная улица, Декабрьская улица, улица Маяковского, улица Чернышевского и улица Володарского.

На всем своем протяжении проспект 50 лет Октября (микрорайон Климовск) является улицей с двусторонним движением.

Почтовый индекс проспекта 50 лет Октября микрорайона Климовск города Подольска — 142180, 142181, 142184.

Примечательные здания и сооружения 
 Сквер Науки с монументом (сквер на пересечении Заводской улицы (микрорайон Климовск) и проспекта 50 лет Октября).
 Памятник — артиллерийская пушка на Октябрьской площади микрорайона Климовск.
 Детский парк культуры и отдыха (ПКиО) (микрорайон Климовск, Заводская улица, владение 6 А). Парк имеет разные зоны для организации и проведения культурно-массовых, детских и спортивных мероприятий. В парке в 2019 году проведены мероприятия по благоустройству территории и модернизации детской зоны.
 Муниципальное бюджетное учреждение "Климовский историко-краеведческий музей " (Микрорайон Климовск города Подольска, проспект 50 лет Октября, владение 24 А). Музей был открыт в 1999 году на базе экспонатов и фондов музея Боевой и Трудовой славы Климовского машиностроительного завода имени В. Н. Доенина (КМЗ). Таким образом из заводского музея родился музей города Климовска (в настоящее время микрорайона города Подольска). Современная экспозиция музея делится на 3 блока — «Единый город» (знакомит с возникновением значимых предприятий, их историей, выпускаемой продукцией и современной жизнью Климовска); «Краеведческий» блок (знакомит с историй Подольского района, окрестностей Климовска, укладом жизни XIX—XX веков); «Воинская слава» (знакомит с историей связанной с периодом Великой Отечественной войны).
 Братская могила на Октябрьской площади микрорайона Климовск.
 Памятник-монумент «Скорбящая мать» (микрорайон Климовск, Октябрьская площадь). Памятник был открыт в 1967 году, к 50-летней годовщине Октябрьской революции. Автором памятника является подольский архитектор Леонид Петрович Земсков. Проект был реализован на средства Климовского штамповочного завода. Композиция состоит из фигуры скорбящей матери, которая держит в руках венок, Стеллы и памятного камня с фамилиями жителей Климовска, погибших в годы Великой Отечественной Войны. Список состоит из 207 фамилий. В мемориальном комплексе и на территории всей Октябрьской площади в 2020 году к юбилею 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были проведены ремонтному-восстановительные работы и работы по благоустройству.
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия имени Подольских курсантов (микрорайон Климовск, города Подольска, проспект 50 лет Октября, дом 18). Имя Подольских курсантов было присвоено гимназии в 1988 году. При гимназии действует музей посвященный подвигу Подольских курсантов. Такой тематический музей появился в 1965 году и был первым в Советском Союзе. Также на территории гимназии организован сквер и установлен памятник Защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны. Открытие памятника проходило в торжественной обстановке 7 мая 2015 года и было приурочено к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Авторами проекта памятника являются члены Союза художников России Виктор Михайлов и Олег Слепов. Композиция представляет собой фигуры артиллериста и пехотинца высотой более 2-х метров, отлитые в бронзе.
 Государственной бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Климовска городская больница № 2» (микрорайон Климовск города Подольска, проспект 50 лет Октября, дом 21). Климовская городская больница № 2 изначально была построена как медсанчасть Климовского штамповочного завода. Главный корпус больницы был построен в 1968 году и совмещен с отделением стационара. В 2017 году были начаты масштабные работы по ремонту медицинского учреждения. Ремонт осуществлялся в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014—2020 годы. Ремонтные работы, замена инженерных систем, работы по благоустройству территории растянулись на несколько лет, в связи с чем в ситуацию пришлось вмешаться администрации города Подольска. После проведения работ стационар больницы вмещает 220 коек, количество посещений составляет 750 человек в смену, а медицинский персонал составляет 583 человека.
 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей городского округа Подольск (микрорайон Климовск, Южный поселок, 29-А).

Транспорт 
По проспекту 50 лет Октября (микрорайон Климовск) осуществляется движение общественного транспорта. Здесь проходят автобусные маршруты № 3; № 35; № 44; № 49; № 426; и № 432, а также осуществляется движение маршрутных такси № 4 и № 35К.

Примечания

Ссылки 
 Яндекс.Карты — проспект 50 лет Октября (микрорайон Климовск города Подольска)
 Карты Google — проспект 50 лет Октября (микрорайон Климовск города Подольска)

50 лет Октября
Климовск